Dwars door het Hageland 2022 – 17. edycja wyścigu kolarskiego Dwars door het Hageland, która odbyła się 11 czerwca 2022 na trasie o długości 177 kilometrów pomiędzy miejscowościami Aarschot i Diest. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2022
2022 w Belgii